Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. Производится либо укорачиванием ветвей и побегов, либо их вырезкой (прореживанием). При вырезке ветви удаляются целиком, а не только концы, как при укорачивании, при этом улучшается освещённость кроны. Обрезка растений влияет на их рост и плодоношение. Выбор способа обрезки зависит от её цели, обычно оба способа используются совместно. Степень обрезки может варьировать от прищепки увядших цветков и молодых побегов до удаления скелетных ветвей древесных растений. Одним из вариантов обрезки является обрезание старых стеблей у травянистых растений. Главными целями обрезки являются максимальное усиление декоративного эффекта или достижение оптимальной продуктивности. Обрезка комнатных растений должна сочетаться с интенсивным уходом, в том числе обильным поливом, подкормкой удобрениями и благоприятным освещением и температурой воздуха.

Обрезка плодовых деревьев 
По времени обрезки нет единого мнения: яблони и груши до выдвижения бутонов или до сокодвижения

Делать обрезку от больных или поражённых веток нужно по мере обнаружения, без задержек

Вишню и грушу не рекомендуют обрезать каждый год

Молодых 
Штамб — удаление почек от земли у карликовых сортов 30-40 см; у сильнорослых 50-60 см.

Каждый год можно обрезать деревья для формирования кроны.

Сучья обрезаются выше почек.

Направление последней почки напрямую связано с направлением роста ветви(ей): обрезание по почкам вниз делает его размашистым и с большим количеством почек. Направленные вверх ветви растут быстрее, но хуже плодоносят.

Также отмечают рекомендованные углы 45-65° от ствола для яблонь, но не для персиковых деревьев

Формирующихся в кроне 
 однолетний прирост у деревьев обрезают «на почку»
 удаление трущихся и перекрещивающихся веток
 удаление веток растущих внутрь кроны
 heading обрезка коротких веток до соответствующего малого количества плодов
 обрезка «на перевод»

Сформировавшихся 
 осветление «хороших» и плодоносящих веток от малых веток-затенителей;
 удаление веток от 2-6 килограмм с предварительным подпилом снизу (для предотвращения задира коры, который может способствовать заболеваниям);
 удаление мелких побегов на стволе до двух метров как часто не плодоносящих и мешающих при сборе;
 удаление больных или мёртвых веток.

Крупный срез обязательно замазывают масляной краской (лучше переносит зиму) для предотвращения попадания влаги (и гниению древесины с образованием дупел). Утверждается вредность садового вара при определённых условиях.

Нецелесообразно оставлять большие пеньки, которое дерево не сможет зарубцевать.

Также нужно не отпиливать кольцевой наплыв.

См. также 
 Обрезка деревьев

Примечания

Литература 
 
 
 Практическое руководство по обрезке садовых деревьев Роман Кудрявец, 2017, ISBN 9785040294695
 Все об обрезке и прививке деревьев и кустарников Виктор Горбунов, 2012, ISBN 9785226053832
 

Растениеводство
Садоводство